Cedar Bluffs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Bluffs (Kansas)
 Cedar Bluffs (Nebraska)
 Cedar Bluffs (New York)

Siehe auch:
 Cedar Bluff